Купер, Дерек ():
  (1912—2007) — офицер британской армии, участник кампании в поддержку беженцев и сторонник палестинского народа.
  (1925—2014) — британский журналист и телеведущий, писавший о еде, вине и виски.